EGFLAM () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 017 амінокислот, а молекулярна маса — 111 271.

Задіяний у таких біологічних процесах, як альтернативний сплайсинг, поліморфізм. 
Локалізований у клітинних контактах, позаклітинному матриксі, синапсах.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки